Karangbaru (Ciwaru), een plaats in Indonesië
Karangbaru (Cikarang Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing